9-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1969 () проводился в городе Форт-Уильям (провинция Онтарио) c 24 по 28 февраля 1969 года. В провинции Онтарио чемпионат проводился во 2-й раз, в городе Форт-Уильям — впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (для команды, которую возглавляла скип Joyce McKee, это была 2-я победа в чемпионатах). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип June Shaw), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Остров Принца Эдуарда (скип Marie Toole).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на первое место, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команд-чемпион

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1969

1969
Спортивные соревнования в Тандер-Бее
Спорт в Канаде в 1969 году
Февраль 1969 года